Črečan je lahko:
 Črečan, Nedelišče
 Črečan, Sveti Ivan Zelina